Luna Rossa steht für:

 Luna Rossa (Film), deutsch-italienischer Film von Georg Brintrup (1999)
 Luna Rossa (Yachtsyndikat), italienisches Yachtsyndikat